Пу́блий Корне́лий Сципио́н ()

 Известные представители 
 Публий Корнелий Сципион — начальник конницы в 396 году до н. э. при диктаторе Марке Фурии Камилле, консулярный трибун 395 и 394 годов до н. э.
 Публий Корнелий Сципион — курульный эдил в 366 году до н. э., начальник конницы в 350 году до н. э. при диктаторе Луции Фурии Камилле
 Публий Корнелий Сципион Азина — консул 221 года до н. э.
 Публий Корнелий Сципион — консул 218 года до н. э.
 Публий Корнелий Сципион — авгур
 Публий Корнелий Сципион — консул 16 года до н. э.
 Публий Корнелий Сципион — претор, сын Публия Корнелия Сципиона
 Публий Корнелий Сципион Орестин — военный трибун и децемвир по разрешению тяжб
 Публий Корнелий Сципион — консул 56 года
 Публий Корнелий Сципион Азиатик — консул-суффект 68 года
 См. также 
 Сципионы
 Публий Корнелий Сципион Назика
 Публий Корнелий Сципион Африканский (значения)

Корнелии Сципионы